Chaoyang kan referera till följande kinesiska orter:

 Chaoyang, Liaoning – en stad på prefekturnivå i Liaoning-provinsen
 Chaoyang, Chaoyang – ett härad i Liaoning
 Chaoyang, Peking – ett stadsdistrikt i Peking
 Chaoyang, Changchun – ett stadsdistrikt i Changchun i Jilin-provinsen
 Chaoyang, Shantou – ett stadsdistrikt i Shantou i Guangdong-provinsen
 Chaoyang (häradshuvudort)
 Chaoyang (ort)
 Chaoyang (socken i Kina, Guangxi)
 Chaoyang (köping i Kina, Anhui)
 Chaoyang (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 40,86, long 109,80)
 Chaoyang (köping i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,83, long 114,05)
 Chaoyang (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 44,12, long 118,43)
 Chaoyang (socken i Kina, Heilongjiang, lat 48,97, long 126,40)
 Chaoyang (köping i Kina, Heilongjiang, lat 45,63, long 126,66)
 Chaoyang (socken i Kina, Heilongjiang, lat 45,27, long 126,28)
 Chaoyang (socken i Kina, Sichuan, lat 30,49, long 106,43)
 Chaoyang (socken i Kina, Sichuan, lat 30,07, long 105,22)
 Chaoyang (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 34,68, long 119,30)
 Chaoyang (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,44, long 118,07)
 Chaoyang (sockenhuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 40,46, long 123,55)
 Chaoyang (sockenhuvudort i Kina, Hunan Sheng, lat 29,34, long 111,03)
 Chaoyang (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,83, long 106,44)
 Chaoyang (häradshuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 48,89, long 130,40)

WP:Projekt Kina